Martin Kližan e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Mate Pavić e Michael Venus hanno sconfitto in finale Jean-Julien Rojer e Horia Tecău per 7-64, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finale)
  Daniel Nestor /  Alexander Peya (quarti di finale)

  Eric Butorac /  Sam Groth (primo turno)
  David Marrero /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wildcard 

  Hsieh Cheng-peng /  Wang Chieh-fu (primo turno)

  Benoît Paire /  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Nice Côte d'Azur 2015
ATP World Tour 2015